Пуерто Буенависта има више значења:

 Пуерто Буенависта (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто Буенависта (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику